A Szovjetunió a Helsinkiben rendezett 1952-es nyári olimpiai játékokon vett részt először, és az ország széthullásáig, 1991-ig az összes olimpián jelen volt, kivéve az 1984-es nyári játékokat, melyet bojkottált. Az összesen 18 olimpián részt vevő állam az összesített olimpiai éremtáblázat második helyét foglalja el, sportolói 1204 érmet szereztek.

A Szovjetunió fővárosa, Moszkva adott otthont az 1980-as nyári játékoknak.

A Szovjet Olimpiai Bizottság 1951. április 21-én alakult meg, 1992. március 12-én pedig feloszlatta önmagát.

Az 1991 végén létrejövő Független Államok Közössége az 1992-es téli és nyári olimpiai játékokra még közös csapatot küldött Egyesített Csapat néven, de az ezt követő olimpiákon már valamennyi volt szovjet tagköztársaság (szám szerint 15) külön csapattal vett részt.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Zászlóvivők 
 1952. évi nyári olimpiai játékok – Jakov Grigorjevics Kucenko
 1956. évi téli olimpiai játékok – Oleg Georgijevics Goncsarenko
 1956. évi nyári olimpiai játékok – Alekszej Szidorovics Medvegyev
 1960. évi téli olimpiai játékok – Nyikolaj Mihajlovics Szologubov
 1960. évi nyári olimpiai játékok – Jurij Petrovics Vlaszov
 1964. évi téli olimpiai játékok – Jevgenyij Romanovics Grisin
 1964. évi nyári olimpiai játékok – Jurij Petrovics Vlaszov
 1968. évi téli olimpiai játékok – Viktor Fjodorovics Mamatov
 1968. évi nyári olimpiai játékok – Leonyid Ivanovics Zsabotinszkij
 1972. évi téli olimpiai játékok – Vjacseszlav Petrovics Vegyenyin
 1972. évi nyári olimpiai játékok – Aljakszandr Vasziljevics Mjadzvedz
 1976. évi téli olimpiai játékok – Vlagyiszlav Alekszandrovics Tretyjak
 1976. évi nyári olimpiai játékok – Vaszilij Ivanovics Alekszejev
 1980. évi téli olimpiai játékok – Alekszandr Ivanovics Tyihonov
 1980. évi nyári olimpiai játékok – Nyikolaj Fjodorovics Balbosin
 1984. évi téli olimpiai játékok – Vlagyiszlav Alekszandrovics Tretyjak
 1988. évi téli olimpiai játékok – Andrej Anatoljevics Bukin
 1988. évi nyári olimpiai játékok – Alekszandr Alekszandrovics Karelin

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Az Egyesített Csapat az olimpiai játékokon

Szovjetunio